Il doppio del torneo di tennis Guarujá Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Carl Limberger che hanno battuto in finale Diego Pérez e Francisco Roig 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Cássio Motta (primo turno)
 Javier Frana /  Christian Miniussi (semifinali)

 Mikael Bauer /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Christer Allgårdh /  Carl Limberger (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guarujá Open 1992
ATP Tour 1992